Osoby o tym nazwisku:
 Johann Michael Sailer – rzymskokatolicki biskup, teolog i pedagog
 Max Sailer – niemiecki kierowca wyścigowy
 Rosl Sailer – austriacka narciarka alpejska, olimpijka
 Rudi Sailer – austriacki narciarz alpejski
 Sebastian Sailer – rzymskokatolicki norbertanin, kaznodzieja i pisarz
 Toni Sailer – austriacki narciarz alpejski, aktor i piosenkarz, olimpijczyk
 Verena Sailer – niemiecka lekkoatletka